King’s Norton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Leicestershire
 King’s Norton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Midlands
 Kings Norton – część Birmingham, dawniej osobna miejscowość